Les lettres URB peuvent correspondre à :
 URB, un magazine américain ;
 l’Union régionaliste bretonne, un mouvement régionaliste breton ;
 l'Union Rennes basket 35, un club de basket-ball breton.